Чемпионат Белоруссии по футболу 2010 (20-й чемпионат Республики Беларусь по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2010-го года в Высшей лиге.

В турнире принимало участие 12 команд. Турнир прошел в три круга. В начале 12 команд высшей лиги провели классический двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях, а затем в третьем круге сыграли между собой ещё по одному разу, причём календарь третьего круга национального первенства был определён путём жеребьёвки.

Чемпионский титул в 5-й раз подряд завоевал клуб БАТЭ из Борисова (7-й раз в истории).

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Белшина» (1-е место в Первой лиге сезона 2009)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2009:
 «Гомель»
 «Гранит»
 «Сморгонь»

Клубы-участники 

</center>

Тренеры и капитаны

Стадионы

Таблица 

* Примечание. В переходных матчах за право играть в Высшей лиге в сезоне-2011 «Торпедо» по сумме двух матчей выиграло у занявшего 2-е место в Первой лиге минского СКВИЧа — 3:1 (в гостях, 25 ноября), 0:0 (дома, 28 ноября).

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Турнир дублирующих составов 

 Лучший бомбардир — Никита Шугунков (Нафтан) (24 мяча).

Статистика игроков

Бомбардиры

Голевые передачи

Количество голов

по турам

по кругам

Чемпионат по турам

Лучшие игроки тура

Представительство по регионам 
Впервые в истории чемпионата Белоруссии по футболу один из регионов страны не представлен в чемпионате футбольным клубом.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Беларуси 2010 в Высшей лиге

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Белоруссии в 2010 году